Умеренные () — политическая партия, основанная 5 июня 2022 года бывшим премьер-министром Ларсом Лёкке Расмуссеном.

По результатам парламентских выборов 1 ноября 2022 года партия получила 16 мандатов в фолькетинге, став третьей по величине партией.

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии Дании
Политические партии, основанные в 2022 году